Owen kan syfta på

Personer

Med efternamnet Owen
 Brad Owen (född 1950), amerikansk politiker, demokrat, viceguvernör i delstaten Washington
 Chris Owen (född 1980), amerikansk skådespelare
 Clive Owen (född 1964), brittisk skådespelare
 David Owen (född 1938), brittisk politiker
 Edward Owen (1886–1949), brittisk löpare
 Edwyn Owen (1936–2007), amerikansk ishockeyspelare
 Gary Owen (1929–1995), brittisk-australisk snookerspelare
 Jack Owen (född 1967), amerikansk death metal-musiker
 Jake Owen (född 1981), amerikansk countrysångare och låtskrivare
 John Owen – flera personer
 John Owen (epigramdiktare) (1564–1622), engelsk epigramdiktare, skrev på latin
 John Owen (guvernör)  (1787–1841), amerikansk politiker, guvernör i North Carolina
 John Owen (teolog) (1616–1683), engelsk teolog 
 Lloyd Owen (född 1966), brittisk skådespelare
 Mark Owen (född 1972), brittisk sångare och musiker
 Meg Wynn Owen  (född 1939), brittisk skådespelare
 Michael Owen (född 1979), engelsk fotbollsspelare
 Nicholas Owen (ca. 1550–1606), engelsk jesuit, helgonförklarad 
 Reginald Owen (1887–1972), brittisk skådespelare
 Richard Owen (1804–1892), engelsk anatom och paleontolog
 Robert Owen (1771–1858), brittisk industriman och samhällsreformator
 Robert Latham Owen (1856–1947), amerikansk politiker, demokrat, senator för Oklahoma
 Samuel Owen (1774–1854), brittisk-svensk industripionjär
 Stefania Owen (född 1997), nyzeeländsk-amerikansk skådespelare
 Wilfred Owen (1893–1918), brittisk poet 
 William Fitzwilliam Owen  (1774–1857), engelsk sjömilitär och kartograf

Med förnamnet eller artistnamnet Owen (urval)
 Owen (artist), amerikansk musiker,   artistnamn för  Mike Kinsella
 Owen Chamberlain (1920–2006), amerikansk fysiker
 Owen Hart (1965–1999), kanadensisk werstlare
 Owen Hargreaves (född 1091=. kanadensisk-engelsk fotbollsspelare
 Owen Jones (1809–1874), bildkonstnär och konstvetenskaplig författare
 Owen Jones (skribent)  (född 1984), brittisk kulturskribent och vänsteraktivist
 Owen Nolan (född 1972), kanadensisk ishockeyspelare
 Owen Willans Richardson (1879–1959), brittisk fysiker
 Owen Wilson (född 1968), amerikansk skådespelare, filmproducent och manusförfattare

Geografi

Australien 

 Owen (ort i Australien, South Australia), Wakefield,

Tyskland 

 Owen, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,

USA 

 Owen, Wisconsin – en ort i Clark County,

Se även
 Mount Owen – berg i flera länder

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn